Animosity:

 Animosity — американская дэткор-группа из Сан-Франциско, активная с 2000 по 2009 год.
 Animosity — студийный альбом группы The Berzerker, выпущенный в 2007 году.
 Animosity — третий студийный альбом американской группы Sevendust, выпущенный в 2001 году.